Лига Леумит 1998/1999 — 47-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 22 августа 1998 года и закончился 29 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1998/1999
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1998 году
Спорт в Израиле в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999